Sconto Nábytek, s.r.o. je řetezec prodejen nábytku. Je součástí mezinárodního holdingu, který provozuje obchodní domy Hoeffner a Sconto. V roce 2021 firma provozovala v České republice 8 obchodních domů s nábytkem a eshop.

Historie 
První obchod s nábytkem Sconto byl otevřen v roce 1990 v bavorském Kleinostheimu. Následovaly pobočky v Lübecku (1997) a Weiterstadtu (1999). Od založení patřila společnost Sconto do akciové společnosti Möbel Walther AG a nyní je součástí skupiny Höffner GmbH & Co KG.

Na českém trhu působí společnost od roku 1995, kdy otevřela první prodejnu Sconto v Praze-Stodůlkách.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky

Německé firmy
Obchodní řetězce působící v Česku
Nadnárodní korporace
Maloobchodní firmy
Firmy založené roku 1990